Sébastien Chabaud est un footballeur français, né le  à Marseille, Bouches-du-Rhône. Il évoluait comme milieu de terrain. 

Il met un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2009-2010. Il évoluait alors pour le compte du Royal Charleroi SC.

Biographie

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'AS Cannes
Joueur de l'AS Nancy-Lorraine
Joueur du Royal Charleroi Sporting Club
Joueur du K Beerschot Antwerpen Club
Joueur du Gimnàstic de Tarragona
Naissance en mars 1977
Naissance à Marseille